Wētā FX (от. маори wētā — уэта, ранее Weta Digital) — компания, занимающаяся производством визуальных эффектов и компьютерной анимации для кино и телевидения. Была основана в Веллингтоне (Новая Зеландия) в 1993 году Питером Джексоном, Ричардом Тэйлором и Джэми Сэлкирком и Джо Леттери.

Wētā FX завоевала несколько наград Британской киноакадемии.

Питер Джексон является совладельцем целого ряда компаний в Веллингтоне. Помимо Wētā FX среди них Weta Workshop, Weta Productions, Weta Collectibles и Park Road Post Production.

Достижения 

Wētā FX была награждена за визуальные эффекты для фильмов Питера Джексона и его трилогии «Властелин колец», в том числе премией «Оскар» за визуальные эффекты в фильмах «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003). Два года спустя, Weta Digital выиграла ещё один «Оскар» за «Кинг-Конга». В 2009 г. получила «Оскар» за «Аватар» (2009).

Wētā FX создала ряд пользовательских внутренних проприетарных программ, что дало им возможность добиться новаторских визуальных эффектов. Масштаб сражений, необходимых для трилогии «Властелин Колец» привел к созданию программы «МАССИВ» (MASSIVE ), которые позволили анимировать огромное количество агентов: независимых символов, действующих на основе заданных правил. В «Кинг-Конг» для создания Нью-Йорка 1933 года создали CityBot, используя который удалось «построить» город на покадровой основе.

Мех Кинг Конга также требовал разработки новых моделей и программного обеспечения. Был создан набор инструментов, генерирующий комбинированные процессуальные и интерактивные методы, что позволило сконструировать деформаторы для построения эффекта ветра для 460 миллиардов отдельных нитей меха и решения взаимодействия с другими поверхностями. Были написаны новые шейдеры, которые создавали рассеяние света от каждого волоска, что добавило меху объём. Большие куски меха были вырваны и заполнены шрамами, кровью и грязью с Острова Черепа. Каждый кадр с мехом занимал 2 гигабайта данных.

В последнее время Weta провела изменения в «МАССИВЕ», чтобы дать жизнь флоре и фауне на Пандоре для «Аватара» Джеймса Кэмерона, в котором компания сделала большинство визуальных эффектов с четырёхкратным обладателем премии «Оскар» за визуальные эффекты — гуру Джо Леттери.

Компания улучшила технологии захвата движения так, что стало возможным покинуть студию и снимать на местности. Это использовалось при создании фильма «Восстание планеты обезьян».

Фильмография 
 Аватар: Путь воды (2022)
 Годзилла против Конга (2021)
Стражи Галактики 2 (2017)
 Хоббит: Битва пяти воинств (2014)
 Хоббит: Пустошь Смауга (2013)
 Человек из стали (2013)
 Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
 Прометей (2012)
 Мстители (2012)
 Восстание планеты обезьян (2011)
 Приключения Тинтина: Тайна единорога (2011)
 Аватар (2009)
 Милые кости (2009)
 Район № 9 (2009)
 День, когда Земля остановилась (2008)
 Хроники Нарнии: Принц Каспиан (2008)
 Телепорт (2008)
 30 дней ночи (2007)
 Мой домашний динозавр (2007)
 Фантастическая четвёрка 2 (2007)
 Мост в Терабитию (2007)
 Эрагон (2006)
 Люди Икс: Последняя битва (2006)
 Кинг Конг (2005)
 Я, робот (2004)
 Ван Хельсинг (2004)
 Властелин колец: Возвращение короля (2003)
 Властелин колец: Две крепости (2002)
 Властелин колец: Братство кольца (2001)
 Контакт (1997)
 Страшилы (1996 / I)
 Забытое серебро (1995) (ТВ)
 Небесные создания (1994)

Игры 
 Heavenly Sword

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Профиль компании  в базе данных фильмов в Интернете.

Компании визуальных эффектов
Мультипликация Новой Зеландии